A Conversão do Diabo é um conto do escritor russo Leonid Andreiev, publicado em 1911, sob o título de Правила добра, "As regras do bem". Nele, de forma irônica, o autor reflete sobre o bem e o mal e a conversão na Igreja, através da narrativa de dois personagens antagônicos.

Enredo 
O conto introduz uma igrejinha "de interior", ocupada por um velho e bondoso padre e também por um demônio de "segunda categoria", que fazia apenas pequenas maldades ( como sugerir maus pensamentos, induzir o coroinha ao sono e derrubar imagens de santos). Em determinado momento, o diabinho, que gostava de após as maldades sentar-se e ouvir o sermão do padre, cansado da vida de diabo e das visitas ao inferno (onde não é bem vindo), ele começa a se converter.

Livros da Rússia